Павел Никольский:
 Никольский, Павел Александрович
 Никольский, Павел Дмитриевич (1896—1943) — священник Русской православной церкви, священномученик.